

Отари — присілок, Вурнарський район, Чувашія
 Отари — присілок, Оршанський район, Марій Ел
 Отари — присілок, Совєтський район, Марій Ел

Див. також 
 Марі-Отари